Европейски път E03 преминава през територията на Франция, от Шербур ан Котантен до Ла Рошел.

Маршрут 
Дължината на маршрута е около 459 км.

Вижте също 
 Списък на европейските автомобилни пътища

Външни препратки 
 Карта на европейските пътища
 International E-road network
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008

Бележки 

Пътища във Франция
Европейски пътища